Atherton (Californië), een plaats in Californië
Atherton (Queensland), een plaats in Australië
Atherton (Greater Manchester), een plaats in Engeland
Station Atherton, een spoorwegstation in Manchester, Engeland